Rafael Gálvez ist der Name folgender Personen: 

* Rafael Gálvez Bellido (1895–1951), spanischer Violinist, Bratschist und Pianist
 Rafael Gálvez (Badminton) (* ~1987), spanischer Badmintonspieler
 Rafael Gálvez Cerillo (* 1993), spanischer Fußballspieler
 Rafael Gálvez (Squashspieler), peruanischer Squashspieler